Слов'яно-молдавський літопис — літопис з історії Молдавського князівства, написаний слов'янською (церковнослов'янською) мовою.

 Слов'яно-молдавський літопис (1359—1504)
 Слов'яно-молдавський літопис (1359—1512)
 Слов'яно-молдавський літопис Азарія  (1551—1574)
 Слов'яно-молдавський літопис Євфимія  (1541—1554)
 Слов'яно-молдавський літопис Макарія  (1504—1551)

Джерела 
 Славяно-молдавские летописи XV-XVI вв. / под ред. Ф.А. Грекула. Москва: Наука, 1976. С. 55—59.

Молдавські літописи